Шкота — многозначный термин:
 Остров Шкота.
 Шкота, шкода — слово, некогда бытовавшее в русском языке (часто в XV—XVI веках); в настоящее время просторечное, местное; является синонимом слов «вред», «убыток», «ущерб», «урон», «разрушение», «проделка», «баловство», «озорство», «озорной ребенок» и других. Присутствует в западнославянских, а также в белорусском и украинском языках. Происходит от латинского "scavagium" - мелкий таможенный платеж от "scadere" - вычитание небольшой части, незначительное уменьшение, забывание мелких деталей. В средние века слово имело военное значение, обозначая нападения небольшими отрядами на пограничные коммуникации противника с целью грабежа и нанесения экономического ущерба - изъятия продуктов, угона лошадей, нападения на склады и обозы избегая уничтожения живой силы.

См. также